Vierdag steht für:
 Vierdag (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Vierdag ist der Familienname folgender Personen:
 Hendrik Jan Vierdag (1918–1992), niederländischer Orgelbauer
 Marie Vierdag (1905–2005), niederländische Schwimmerin.